Ла-Маделе́н-Вільфруе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 45 км на захід від Орлеана, 21 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Маделен-Вільфруен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Маделен-Вільфруен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер